Rettinghaus ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Rettinghaus (* 1962), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler
 Karen Rettinghaus, deutsche Opernsängerin
 Klaus Rettinghaus (* 1977), deutscher Musikwissenschaftler
 Wilhelm Rettinghaus (1644–1708), deutscher Auswanderer und erster Papierfabrikant in Nordamerika